Constantin Grecu – calciatore rumeno
 Dănuţ Grecu – ex ginnasta rumeno
 Lucia Grecu – ex cestista rumena